Halop ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Halop (1920–1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Florence Halop (1923–1986), US-amerikanische Schauspielerin